

Toponymie

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kozłów, village dans le powiat de Bolesławiec
 Kozłów, village dans le powiat de Wrocław

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Kozłów, village dans le powiat de Dąbrowa
 Kozłów, village dans le powiat de Miechów
 Kozłów, gmina rurale du powiat de Miechów

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Kozłów, village du powiat de Dębica

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kozłów, village dans le powiat de Jędrzejów

dans la voïvodie de Mazovie
 Kozłów, village dans la Gmina Radzanów
 Kozłów, village dans la Gmina Wyśmierzyce
 Kozłów, village dans la Gmina Garwolin
 Kozłów, village dans la Gmina Jastrzębia

dans la voïvodie de Silésie
 Kozłów, village dans le powiat de Gliwice

 Kozłów, une ville de l'Oblast de Ternopil.

Patronymie
 Richard Kozlow (1926-2008), artiste américain.

Homonymie de toponyme